Airwolf steht für:
 Airwolf, US-amerikanische Fernsehserie (1984–1986)
 Airwolf II, US-amerikanische Fernsehserie (1987)
 Airwolf (Computerspiel), Actionspiel von Beam Software (1988) 
 Airwolf, Fahrgeschäft, siehe Inferno (Fahrgeschäft)